Savannah – rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Savannah – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Chatham
 Savannah – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Savannah – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Savannah – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Savannah – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Savannah – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardin
 Savannah – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
Gminy w USA:
 Savannah (ang. Savannah Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Savannah (ang. Savannah Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Savannah (ang. Savannah Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Savannah (ang. Savannah Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
Jednostki pływające:
  – kilka okrętów US Navy
 SS „Savannah” – pierwszy statek parowy który przepłynął przez Atlantyk
 NS „Savannah” – pierwszy statek handlowy o napędzie jądrowym
Inne:
 GNU Savannah – hosting projektów wolnego oprogramowania.
 bitwa pod Savannah (1779) – bitwa wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w okolicach miasta Savannah w Georgii.
 Savannah – amerykański serial obyczajowy z Jamie Luner w roli głównej
 Savannah – rasa kotów